Als Waldschrat wird bezeichnet:

 ein Fabelwesen, siehe Schrat
 die fränkische Version eines Wolpertingers
 eine oberfränkische Musikgruppe, siehe Waldschrat (Musikgruppe)
 eine Suppe, siehe Waldschrat (Suppe)
 eine Komödie von Tschechow, siehe Onkel Wanja

Siehe auch:

en:Bugbear